Inčukalna novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Stolicą jest Inčukalns.

Na terenie gminy znajdują się duże podziemne zbiorniki gazu

Przypisy 

Novadi Łotwy